Complesso – in chimica, tipo di composto chimico
Complesso – in psicologia, agglomerato di contenuti psichici
 Complesso di Edipo
 Complesso di Elettra
 Complesso di castrazione
 Complesso di inferiorità
 Complesso di senso di colpa
Complesso – in musica, sinonimo di gruppo musicale
Complesso militare-industriale – nella storia contemporanea, secondo il generale statunitense Eisenhower, presunto o manifesto intreccio di interessi e affari tra industria, politica e direzione delle forze armate degli Stati Uniti
 Complesso – in architettura si intende una serie di edifici, tra loro contigui o collegati, riconducibili a un utilizzo comune, ad esempio, la chiesa di un monastero con annesso chiostro.

Pagine correlate
Numero complesso

Altri progetti